Серпантин — балетний танець
 Серпантин — довгі стрічки з різнокольорового паперу
 Серпантин — звивиста дорога в горах

Див. також 
 Серпентина — рід гармати XVI ст.
 Серпентини